LWE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lewoleba (Indonesia)